Platysquilloides är ett släkte av kräftdjur. Platysquilloides ingår i familjen Nannosquillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mantisräkor
Platysquilloides